

Кліми — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Кліми — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства